Menant ist der Familienname folgender Personen:

 François Menant (* 1948), französischer Historiker
 Joachim Menant (1820–1899), französischer Orientalist
 José Miaja Menant (1878–1958), spanischer General
 Marc Menant (* 1949), französischer Schriftsteller und Journalist sowie ehemaliger Autorennfahrer
 Sylvain Menant (* 1939), französischer Literaturhistoriker